Amerikai Egyesült Államok
Monroeville (Alabama)
Monroeville (Indiana)
Monroeville (Kalifornia)
Monroeville (Kalifornia), Hales Grove régi neve Mendocino megyében
Monroeville (New Jersey)
Monroeville (Huron megye, Ohio)
Monroeville (Jefferson megye, Ohio)
Monroeville (Pennsylvania)